Zlătari se poate referi la:
 Zlătari, Bacău
 Zlătari, Dolj
 Biserica Zlătari, un lăcaș de cult ortodox situat pe Calea Victoriei din București

Toponime românești